Spiroglyptus är ett släkte av snäckor. Spiroglyptus ingår i familjen Vermetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Spiroglyptus